Острота:
 Острота́ — жгучий вкус.
 Острота́ — степень заточенности острого края предмета (см. также Заточка режущего инструмента).
 Остро́та — остроумное выражение (см. Юмор).
 «Острота» — малогабаритная гиперзвуковая ракета.